Heerlijkheid Honswijk
Honswijk (Houten), een buurtschap nabij Houten
Honswijk (Soest), een landhuis in Soest
Honswijk (Altena), een verdwenen dorp ten zuiden van Woudrichem